Ruby Tuesday bezeichnet:
 Ruby Tuesday (Lied), Song der Band The Rolling Stones (1967)

Nach dem Rolling-Stones-Song sind benannt:
 Ruby Tuesday, Name und Trägerverein des ersten Girls Rock Camp in deutschsprachigen Ländern
 Ruby Tuesday (Restaurantkette), 1972 gegründete Restaurantkette in den USA mit einem Jahresumsatz von 1,2 Milliarden USD (2010)
 Ruby Tuesday (Schauspielerin), Pseudonym der britischen Schauspielerin Jody Pennock, die in dem Film She-Devils on Wheels (1968) mitspielte